El nombre de Catedral de la Merced, o cualquiera de sus variantes (Catedral La Merced, Catedral de la Virgen de la Merced, Catedral de Nuestra Señora de la Merced, Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes o Catedral de la Virgen de las Mercedes) es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como catedrales en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Virgen de la Merced.

El término descrito puede referirse a:

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Argentina 
 Catedral de la Merced, de la ciudad de Bahía Blanca;
 Catedral de la Merced, de la ciudad de Viedma;
 Catedral basílica Nuestra Señora de las Mercedes, de la ciudad de Mercedes;

en Bolivia 
 Catedral de la Merced, de la ciudad de La Paz;

en Chile 
 Catedral de la Merced, de la ciudad de La Serena;
 Catedral de la Merced, de la ciudad de Santiago de Chile;

en Colombia 
 Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, de la ciudad de Caldas
 Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, de la ciudad de Jericó

en España 

 Catedral de la Merced, de la ciudad de Huelva;

en Guatemala 
 Catedral de la Merced, de la ciudad de Antigua Guatemala;

en Nicaragua 
 Catedral de la Merced, de la ciudad de León Viejo;

en Perú 
 Catedral de la Merced, de la ciudad de Ica.

en Uruguay 
 Iglesia Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, de la ciudad de Mercedes.